Napoli kan avse:

 Napoli  – italienska namnet för en stad i den italienska regionen Kampanien, se Neapel
 Napoli (balett) – en romantisk balett av August Bournonville från 1842
 MSC Napoli – ett brittiskflaggat containerfartyg
 SSC Napoli – en italiensk fotbollsklubb

Se även 
Neapel (olika betydelser)
Naples